Voorbereidend beroepsonderwijs, een Nederlandse onderwijsvorm die is opgegaan in het Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)
Voortgezet bijzonder onderwijs, tot 1998 de naam voor het Voortgezet speciaal onderwijs (vso), een onderwijsvorm in Nederland
Verbond van Belgische Ondernemingen (in het Frans: Fédération des Entreprises de Belgique, FEB)
Vereniging Bemiddeling Onroerend goed, een van de Nederlandse brancheverenigingen voor makelaars